DTV:

DTV Viasat—

детективный телеканал

 DTV (от ) — цифровое телевидение.
 DirecTV — американская вещательная компания.
 Direct-to-video — англоязычное выражение, используемое для обозначения категории дешёвых либо неудачных кинокартин.
 DTV — молдавский телеканал.
 DTV Shredder — гусеничный самокат, персональное средство передвижения.